ИНИФАП има више значења:

 ИНИФАП (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 ИНИФАП (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику